Chevillon puede referirse a: 

 Chevillon, comuna francesa del departamento de Alto Marne.
 Chevillon, comuna francesa del departamento de Yonne.